Časopis Kontexty je politicko-společenský dvouměsíčník brněnského Centra pro studium demokracie a kultury (CDK). Redakce se hlásí ke konzervativně-liberálním názorovým pozicím. Kontexty chtějí navazovat na to nejlepší z oblasti filosofických, politicko-filosofických, společenských, kulturních a literárních textů časopisů Střední Evropa – brněnská verze, Proglas a Revue Politika.

Současnost 
Časopis Kontexty je k dispozici v tištěné i elektronické podobě, včetně archivu všech předchozích ročníků. Editory časopisu jsou František Mikš (šéfredaktor), Stanislav Balík, Petr Fiala a Jiří Hanuš. Výkonnou redaktorkou je Lenka Váchová, jazykovou redaktorkou Kateřina Mikšová. Časopis vychází s finanční podporou Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

Související články 
 Centrum pro studium demokracie a kultury
 Revue Politika

Externí odkazy 
 Kontexty - časopis o kultuře a společnosti - oficiální stránky časopisu
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) - oficiální stránky vydavatele

České politické časopisy
České společenské časopisy
Časopisy v češtině
České internetové časopisy